Сухая Речка:

Населённые пункты 
 Сухая Речка — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Сухая Речка — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Сухая Речка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Сухая Речка — село в Хасанском районе Приморского края.

Реки 
 Сухая Речка (приток Алея) — река в Алтайском крае.
 Сухая Речка (приток Бачата) — река в Кемеровской области.
 Сухая речка (приток Иксы) — река в Томской области.
 Сухая Речка (приток Кёнги) — река в Томской области.
 Сухая Речка (приток Чичкаюла) — река в Томской области.
 Сухая Речка (приток Малого Кинеля) — река в Самарской области.
 Сухая Речка (приток Чёрной) — река в Севастополе.
 Сухая Речка (приток Малой Кети) — река в Красноярском крае.
 Сухая Речка (приток Цукановки) — река в Приморском крае.
 Сухая Речка (протока Оби) — протока Оби.
 Сухая Речка (подножие вулкана Авачинский) — высохшая река в Камчатском крае, в 40 километрах от краевой столицы, используется для проезда к подножию вулкана туристов.